O termo Morada da Colina pode referir-se a:

 Morada da Colina, um bairro do município brasileiro de Uberlândia, no estado de Minas Gerais
 Morada da Colina, um bairro do município brasileiro de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro
 Morada da Colina (popularmente chamado de Moradas da Colina), um bairro do município brasileiro de Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul

Desambiguação